Литовщина — многозначный термин.

 Литовщина — летописное название походов Ольгерда на Москву в XIV веке.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Литовщина — деревня в Браславском районе Витебской области.

Украина 
 Литовщина — село в Лозовском районе Харьковской области.